Markham bezeichnet

 Markham (Distrikt), ein Verwaltungsdistrikt der Morobe-Provinz von Papua-Neuguinea
 Markham (Fluss), ein Fluss im Markham-Tal in Papua-Neuguinea
 Markham Bay, Bucht der James-Ross-Insel, Antarktis
 Markham Bay (Papua-Neuguinea), eine Meeresbucht vor Lae in Papua-Neuguinea, in die der Fluss Markham mündet
 Markham Fiord, ein Fjord im Norden der Ellesmere-Insel
 Markham-Insel, früherer Name der Scott-Insel, Antarktis
 Markham Island, Insel vor der Küste des ostantarktischen Viktorialands
 Markham-Plateau, Plateau in der antarktischen Ross Dependency
 Markham Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Markham Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Markham-Tal, ein Tal in der Morobe-Provinz von Papua-Neuguinea
 Mount Markham, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Markham (Kalifornien), ein Berg in Kalifornien
 Mount Albert Markham, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Markham (Illinois)
 Markham (Minnesota), im St. Louis County
 Markham (Mississippi)
 Markham (Oklahoma)
 Markham (Pennsylvania)
 Markham (Texas)
 Markham (Fauquier County, Virginia)
 Markham (Pittsylvania County, Virginia)
 Markham (Washington)

in Kanada:
 Markham (Ontario)

Markham ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hastings Markham (1841–1918), britischer Admiral und Arktisforscher
 Arthur Basil Markham (1866–1916), englischer Politiker
 Ava Markham (* 2000), US-amerikanische Tennisspielerin
 Beryl Markham (1902–1986), anglo-kenianische Pilotin
 Clements Markham (1830–1916), britischer Entdecker, Autor und Geograph
 Edwin Markham (1852–1940), US-amerikanischer Dichter
 Edwin Markham (Offizier) (1833–1918), britischer Generalleutnant, Vize-Gouverneur von Jersey
 Felix Markham (1908–1992), britischer Historiker
 Gervase Markham (um 1568–1637), britischer Schriftsteller und Übersetzer
 Henry Markham (1840–1923), US-amerikanischer Politiker
 June Markham (* ?), britische Eiskunstläuferin
 Monte Markham, (1935), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Markham, britischer Dozent, Filmregisseur und Autor
 Robert Markham, englischer Ritter
 Thomas Francis Markham (1891–1952), Weihbischof in Boston
 Virgil Markham (1899–1973), US-amerikanischer Lehrer und Schriftsteller
 William Markham (1719–1807), Erzbischof von York